Szelenge (mongolul: Сэлэнгэ) Mongólia 21 tartományának (ajmag) egyike, mely az ország északi részén helyezkedik el. Nevét a Szelenga folyóról kapta, székhelye Szühebátor.

Népessége

Járások 

A tartományi székhely: Szühebátor (Сүхбаатар).

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal

Mongólia tartományai